La spada nera (Black Blade) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1992
La spada nera (Forging the Darksword) – romanzo di Margaret Weis e Tracy Hickman, Urania Fantasy n. 65